Niemcy:
 Rheinbach – dzielnica Wuppertalu
 Rheinbach – miasto w kraju związkowym Nadrenia północna-Westfalia, w powiecie Rhein-Sieg
 Rheinbach – rzeka, dopływ Morsbachu

Zobacz też:
 Rheinbach Classics